Une trachy-andésite ou trachyandésite est une roche volcanique de la série alcaline, intermédiaire entre un trachybasalte et un trachyte. Généralement de couleur grise, elle contient des phénocristaux de feldspath, pyroxène et/ou amphibole. Les trachy-andésites résultent soit de la différenciation de basaltes alcalins par cristallisation fractionnée, soit de mélanges entre basalte alcalin et trachyte ou rhyolite.

Les trachy-andésites se rencontrent notamment dans le volcanisme intraplaque. 

Les trachy-andésites sont classées en latites et en trachy-andésites proprement dites, en fonction de la nature et des proportions des feldspaths et des minéraux ferromagnésiens qu'elles contiennent.

Variétés 
Les principales variétés de trachy-andésite sont la domite, la doréite (localité éponyme : Mont-Dore) et la sancyite (localité éponyme : Puy de Sancy).

Elles ne doivent pas être confondues avec les andésites vraies, qui appartiennent à la série calco-alcaline.

En France, la pierre de Volvic est un exemple classique de trachy-andésite.

Articles connexes 
 Cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption de Clermont

Roche volcanique